Вобаш има више значења:
 Округ Вобаш (Илиноис), је округ у америчкој савезној држави Илиноис
 Округ Вобаш (Индијана), је округ у америчкој савезној држави Индијана
 Вобаш (Индијана), град је у америчкој савезној држави Индијана
 Вобаш (река), река која протиче кроз САД